

Cinema 
The Real McCoy – film del 1930 diretto da Warren Doane
 Una bionda tutta d'oro (The Real McCoy) – film del 1993 diretto da Russell Mulcahy
The Real McCoy – documentario del 1999 diretto da Pekka Lehto
The Real McCoy – documentario del 2012 diretto da Bailey Pryor

Musica 
 The Real McCoy – album di McCoy Tyner del 1967
 The Real McCoy – album di Charlie McCoy del 1972

Televisione 
 The Real McCoys – serie televisiva statunitense prodotta dal 1957 al 1963
 The Real McCoy – serie televisiva britannica di sketch comici andata in onda su BBC 2 dal 1991 al 1996